Антунез има више значења:

 Антунез (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Антунез, Кампо Агрикола Еспериментал (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Антунез, Морелос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику